Pedro Armendáriz (1912–1963) mexikói színész
 Pedro Armendáriz (1940–2011) mexikói színész, az előbbi fia